Hnyltsche (ukrainisch ) ist der Name folgender Orte in der Ukraine:
 ein Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Dubno, siehe Hnyltsche (Dubno)
 ein Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Ternopil, siehe Hnyltsche (Ternopil)